De Slag bij Ramoth in Gilead was een slag tussen koning Joram van Israël en Ahazia van Juda tegen koning Hazaël van Syrië.

De slag
De koningen van Israël en Juda trekken op tegen de koning van Syrië. Joram wordt verwond door de Syriërs en gaat naar Jizreël om te genezen. Ahazia komt op bezoek bij zijn collega/familielid. Ondertussen zalft een leerling-profeet Jehu tot koning over Syrië. Hij moordt het huis van Achab uit en wordt koning over Israël.

Ramoth 2
Ramoth 2
9e eeuw v.Chr.